Digia — финский системный интегратор и разработчик программного обеспечения. Акции Digia котируются на фондовой бирже Хельсинки NASDAQ OMX Helsinki (DIG1V).
Офисы компании расположены в Финляндии, Швеции, Норвегии, Германии, США, Китае и России. Компания основана в 1990 году. Первый российский офис Digia открыт в Санкт-Петербурге в 2008, второй — в Москве в 2011.

Услуги 
Внедрение бизнес-приложений

Digia специализируется на внедрении систем ERP (Microsoft Dynamics AX),  Business Intelligence (QlikView, Microsoft Business Intelligence), Data Mining, корпоративных порталов, видеоаналитических решений, продаже и сопровождении  кросс-платформенного инструментария для разработки программного обеспечения и пользовательских интерфейсов Qt. Имеет собственную продуктовую линейку для бизнес-анализа и поддержки принятия решений.

IT-консалтинг

Разработка мобильных приложений

Ссылки 

 Официальный сайт компании 
 Годовой финансовый отчет за 2011г 
 Digia and some of their Qt related services
 Nokia and Digia working together to grow the Qt community
 Qt and Digia, facts and fiction
 Nokia продала компании Digia лицензирование Qt 
 Digia @Web — веб-браузер для сенсорных UIQ-устройств
 Digia представила новое BI-решение для ресторанов 
 Digia предложит российским ретейлерам аналитические решения GSTAT
 DIGIA И VERINT СТАЛИ ПАРТНЕРАМИ В ОБЛАСТИ АНАЛИТИКИ ДЛЯ РИТЕЙЛА 
 Digia помогла «Унции» перейти на облачную бизнес-аналитику
 Digia RUS внедрила аналитическую систему Digia Retail Analytics в челябинской сети аптек «Живая Капля»
 Digia внедрила систему бизнес-анализа в ГК «РОК-1»
 Как сэкономить на ключевых IT-системах? Интервью с Антоном Лавровым, руководителем направления ритейл/дистрибуция/FMCG компании Digia 
 Digia начала продажи Qt в России 

Производители программного обеспечения Финляндии
Компании, имеющие листинг акций на бирже Хельсинки
Qt